Marco Mattolini (1950) –  regista, sceneggiatore, autore televisivo e docente italiano
 Massimo Mattolini (1953-2009) – calciatore italiano